«Волк и семеро козлят» () — сказка братьев Гримм, опубликованная в составе цикла сказок в 1812—1815 году. По системе классификации сказочных сюжетов Аарне — Томпсона имеет номер 123 («Волк и козлята») и следующее краткое описание сюжета: «в отсутствие матери волк съедает козлят; младший козленок спасается и все рассказывает; коза распарывает волку брюхо, откуда выходят козлята».

Получила распространение в России в XIX веке, вошла в устное народное творчество и с некоторым изменением в сюжете получила статус «русской народной сказки». В таком качестве издавалась у Сытина. Известно русских вариантов — 20, украинских — 4, белорусских — 3.

Сюжет 

Мать-коза, отлучаясь из дома, предупреждает своих козлят остерегаться волка, бродящего неподалёку. Волк, воспользовавшись удобным моментом, стучится к козлятам и пытается выдать себя за их мать. Те в ответ говорят, что у их матери голос мягкий, а у него — грубый. Волк съедает кусок мела, чтобы смягчить свой голос. По другой версии, кузнец выковывает волку новое — певучее — горло. Однако козлята всё равно не пускают его: потребовав просунуть в щёлку кончик передней ноги, они заявляют, что у их матери шерсть белая, а не чёрная, как у него на лапах. Тот идёт на мельницу и пачкает лапы в муке. Теперь козлята впускают волка, который тут же съедает их всех, кроме самого маленького, спрятавшегося в печке (в английской версии сказки — в футляре часов).

Вернувшись домой, мать-коза видит разгром, учинённый волком, и спасшегося самого маленького козлёнка, который рассказывает ей о произошедшем. Она отправляется за волком и находит его, спящего с набитым желудком, в котором что-то копошится. Мать-коза вспарывает волку живот, откуда появляются живыми и невредимыми шесть козлят, после чего заполняет живот камнями. На следующее утро коза, встретив волка, предлагает ему посоревноваться в прыжках через костёр. Тот соглашается. Коза перепрыгнула через пламя, а волк, отягощённый камнями, не смог — он рухнул прямо в огонь и сгорел. Ещё один вариант финала: волк, проснувшись с камнями в желудке, ощутил жажду, отправился к реке напиться, на берегу поскользнулся, упал в воду, под тяжестью камней сразу пошёл на дно и утонул.

Экранизации 
 Волк и семеро козлят (1957) — советский рисованный мультфильм Петра Носова.
 Волк и семеро козлят на новый лад (1975) — советский кукольный музыкальный мультфильм Леонида Аристова.
 Мама (1976) — советско-румынско-французский музыкальный фильм Элизабеты Бостан.
 Kecat dhe ujku (1982) — албанский рисованный мультфильм Национального центра кинематографии Артура Даути .

См. также 

 Сказки братьев Гримм

Примечания

Литература

Ссылки 
 Читать сказку «Волк и семеро козлят» 
 Текст сказки «Волк и семеро козлят» на русском языке братьев Гримм в Викитеке
 Текст сказки «Волк и семеро козлят» братьев Гримм на немецком языке в Викитеке

Сказки братьев Гримм
Вымышленные волки